Лас Трес Б има више значења:

 Лас Трес Б (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Трес Б, Ла Раја дел Лечеро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику